Юрий Яковлевич Пугач (21 апреля 1945 — 8 июня 2019) — советский художник-декоратор и художник-постановщик.

Биография 
Родился 21 апреля 1945 года в Ленинграде, в семье управляющего строительным трестом Якова Юдовича Пугача (1912—1980), уроженца Кременчуга, участника Великой Отечественной войны (командира 28-го отдельного батальона механизации железнодорожных работ 9-ой железнодорожной бригады); кавалера орденов Красной Звезды (1942) и Отечественной войны II степени (1944), медалей.

В 1968 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной по специальности «Художник по керамике и стеклу».

С 1970 года — художник-декоратор, а с 1971 года и по 1991 год — художник-постановщик киностудии «Ленфильм».

Осенью 1991 года эмигрировал с семьёй в США, жил в Бруклине, затем в Фэр-Лоне (Нью-Джерси).

Работал в театре и на телевидении, сотрудничал с галереями. Умер 8 июня 2019 года вскоре после пересадки почки.

Семья 
 Жена (с 1971 года) — актриса Елена Соловей.
 Дочь — Ирина Пугач (род. 1972), эволюционный генетик.
 Сын — Павел Пугач (род. 1976), иммунолог и вирусолог.

Фильмография 
  — Опознание (режиссёр-постановщик: Леонид Менакер)
  — Сломанная подкова (режиссёр-постановщик: Семён Аранович)
  — Дневник директора школы (режиссёр-постановщик: Борис Фрумин)
  — Рассказ о простой вещи (ТВ) (режиссёр-постановщик: Леонид Менакер)
  — Главная роль (короткометражный; режиссёры-постановщики: Иосиф Шапиро, Евгений Мезенцев)
  — Сюрприз табачного короля (короткометражный; режиссёр-постановщик: Юрий Чечельницкий)
 — — Открытая книга (ТВ; режиссёр-постановщик: Виктор Титов)
  — Ошибки юности (режиссёр-постановщик: Борис Фрумин)
  — Впервые замужем (режиссёр-постановщик: Иосиф Хейфиц)
  — Последний побег (режиссёр-постановщик: Леонид Менакер)
  — Родительский день (короткометражный; режиссёр-постановщик: Светлана Колганова)
  — Штормовое предупреждение (режиссёр-постановщик: Вадим Михайлов)
  — Скорость (режиссёр-постановщик: Дмитрий Светозаров)
  — Завещание профессора Доуэля (режиссёр-постановщик: Леонид Менакер)
  — Мой друг Иван Лапшин (режиссёр-постановщик: Алексей Герман)
 — — Жизнь Клима Самгина (ТВ; режиссёр-постановщик: Виктор Титов)
  — Фонтан (режиссёр-постановщик: Юрий Мамин)
  — Собачий пир (режиссёр-постановщик: Леонид Менакер)
  — Кольцо (режиссёр-постановщик: Валерий Мартынов)
  — Цензуру к памяти не допускаю (режиссёр-постановщик: Александр Пороховщиков)

Признание и награды 
 1986 — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых за фильм «Мой друг Иван Лапшин».
 1988 — Конкурс профессиональных премий киностудии «Ленфильм» и Ленинградского отделения Союза Кинематографистов (Премия имени Евгения Енея за лучшую работу художника-постановщика, фильм «Жизнь Клима Самгина».)

Примечания

Ссылки 
 Пугач Юрий Яковлевич на сайте «Энциклопедия отечественного кино».
 
 

Персоналии:Ленфильм
Художники-постановщики СССР
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии